Leväjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Leväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,66 ha)
Leväjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,

Finland
Leväjärvi (sjö i Kajanaland)
Leväjärvi (sjö i Norra Karelen)

Se även
Leveäjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn